Гран-при Швейцарии 1951 года чемпионата мира среди гонщиков прошёл 27 мая в Бремгартене. Эта гонка была первым этапом второго чемпионата мира.

Перед Гран-при 
Первые два этапа 1951 года прошли только в конце мая: Гран-при Швейцарии прошёл 27 мая, а Индианаполис — 30 мая. Княжество Монако в том году чемпионат не принимало.

В различных европейских соревнованиях, которые предваряли старт Ф-1, гонщики ведущих команд не стали друг с другом встречаться. Alfa Romeo вообще предпочла не показываться до Сильверстоуна, где 5 мая прошёл International Trophy.

Квалификация 
Allfa Romeo первенствовала в квалификации первого этапа Ф-1, хотя Виллорези сумел квалифицироваться на первой линии вслед за Фанхио и Фариной, за ним во втором ряду стояли Alfa Romeo Санези и де Граффенрида.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Швейцарии